Роздíлення ролéй — один з неусвідомлених способів, використовуваних особою для зниження ролевої напруженості шляхом тимчасового вилучення з життя однієї з ролей, виключення її з свідомості, але із збереженням реагування на систему ролевих вимог, властивих даній ролі.

 

Соціологія